Myrtle Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Myrtle Island (North Carolina)
 Myrtle Island (Oregon)
 Myrtle Island (Virginia)